Буруєнешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Біволарі.
 Буруєнешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Должешть.